«Тачки» — серия компьютерно-анимационных мультфильмов и медиафраншиза Disney, события которой разворачиваются в мире, населённом антропоморфными автомобилями. Начало франшизы было положено с выпуска одноимённого мультфильма в 2006 году, снятого компанией Pixar и выпущенного Walt Disney Pictures. В 2011 году последовало продолжение. Третий мультфильм, «Тачки 3», вышел в 2017 году. Студией Disneytoon было выпущено два спин-оффа — «Самолёты» (2013) и «Самолёты: Огонь и вода» (2014).

Режиссёром первых двух мультфильмов был Джон Лассетер, в то время главный креативный директор Pixar, Walt Disney Animation Studios и Disneytoon Studios, а режиссёром третьих «Тачек» был Брайан Фи, художник по раскадровке предыдущих частей. Лассетер выступил в качестве исполнительного продюсера «Тачек 3» и мультфильмов «Самолёты». Все три мультфильма «Тачки» собрали в мировом прокате более 1,4 миллиарда долларов, а продажи товаров франшизы за первые 5 лет составили более 10 миллиардов долларов.

Мультфильмы

Тачки (2006) 

Герой картины — гоночный автомобиль NASCAR по имени Молния Маккуин, привыкший жить только на гоночной трассе. На Кубке Большого Поршня он из-за лопнувших задних покрышек приходит на финиш одновременно с другими участниками — чемпионом Кингом и грубияном Чико Хиксом, вследствие чего организаторы гонок решают провести решающую гонку в Калифорнии. По пути туда, из-за команды уличных гонщиков Маккуин во сне вываливается из везущего его трейлера, Мака, в надежде нагнать его, в темноте сбивается с пути, нарушает все мыслимые и немыслимые правила и оказывается в захолустном городишке Радиатор-Спрингс на Шоссе 66. Там Молнию Маккуина арестовывают за то, что он испортил дорогу. Пока Молния находится под арестом и чинит дорогу, он ближе знакомится с обитателями городка.

Тачки 2 (2011) 

Мультфильм продолжает историю об антропоморфных автомобилях, главными героями которого являются гоночный автомобиль Молния Маккуин и его друг — эвакуатор Мэтр, которые окажутся втянуты в сердце международного шпионажа.

Тачки 3 (2017) 

По сюжету все старые машины заменяют машины нового поколения и Молния Маккуин намеревается доказать новому поколению высокотехнологичных автомобилей, что он по-прежнему лучший гонщик в мире.

Сериалы

Байки Мэтра 

Американский мультсериал, основанный на мультфильме «Тачки». Главными героями во всех сериях являются Мэтр, выступающий в роли рассказчика, и Молния Маккуин. Первая серия вышла 27 октября 2008 года. Последняя на сегодняшний день серия вышла 5 июня 2012 года.

Истории из Радиатор Спрингс 

Американский мультсериал, коротких анимационных фильмов или «Истории Тачек». Первые три двухминутных эпизода — «Икота», «Прослушивание» и «Прядильный» — вышли 22 марта 2013 года на канале Disney и были доступны онлайн с 24 марта 2013 года. Четвёртая серия под названием «Радиаторные пружины 500 ½», была выпущена весной 2014 года на сайте Digital Disney Movies Anywhere. Позже премьера состоялась 1 августа 2014 года на канале Disney.

Тачки на дороге 

1 августа 2022 года Pixar выпустил трейлер сериала «Тачки на дороге». Сериал состоит из 9 серий, в которых Молния и Мэтр путешествуют по США. Премьера состоялась 8 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Короткометражки

Мэтр и Призрачный Свет

Школа Вождения Мисс Крошки

Спин-оффы

Самолёты (2013) 

Главный герой — сельскохозяйственный самолёт Дасти, работающий на провинциальном аэродроме «Кривые лопасти». Он мечтает принять участие в кругосветных соревнованиях быстрейших самолётов мира. При этом Дасти боится большой высоты. Случайно попав в число участников отборочных соревнований, Дасти просит помощи у ветерана авиации, истребителя в отставке Шкипера.

Самолёты: Огонь и вода (2014)

Отменённые проекты 
На выставке D23 Expo, прошедшей в июле 2017 года, Джон Лассетер объявил, что третий фильм из серии «Самолёты» будет исследовать будущее авиации в космическом пространстве. Дата выхода фильма была назначена на 12 апреля 2019 года. Он был исключён из графика релизов в марте 2018 года, а позже, 28 июня, была закрыта студия Disneytoon Studios, что положило конец разработке фильма.

Помимо спин-оффа серии «Самолёты» о будущем авиации в космическом пространстве, студия также планировала ещё несколько спин-оффов с участием лодок, поездов и других транспортных средств, но эти планы так и не были реализованы из-за закрытия Disneytoon Studios в 2018 году.

Игры 
Также выходили компьютерные игры по мотивам мультфильмов, сюжет которых развивался по окончании их сюжетных линий.

Релиз

Кассовые сборы

Критика

Тачки

Самолёты

Примечания

Ссылки 
 

 
Франшизы Pixar
Медиафраншизы